Søgletsjer (Søndermarken), gletsjer in Groenland op Søndermarken
 Søgletsjer (Strindbergland), gletsjer in Groenland op Strindbergland